Liland bezeichnet mehrere norwegische Orte:

 Liland (Bergen), Kommune Bergen, Provinz Vestland
 Liland (Evenes), Kommune Evenes, Provinz Nordland
 Liland (Sortland), Kommune Sortland, Provinz Nordland
 Liland (Nordreisa), Kommune Nordreisa, Provinz Troms og Finnmark
 Liland (Vestvågøy), Kommune Vestvågøy, Provinz Nordland
 Liland (Vågan), Kommune Vågan, Provinz Nordland